Crescent o Crescens, filòsof cínic de Megalòpolis del , contemporani de Justí el màrtir 
 Marcus Antius Crescens Calpurnianus fou un polític romà del Segle III que serví com a governador de Macedònia i de Britània 
 La Crescent
 Toponímia:
 Crescent (Iowa)
 Crescent (Oklahoma)
 Crescent Beach
 Crescent City, diversos indrets
 Crescent Mills
 Crescent Springs
 Miscel·lània:
 Crescent (bicicleta), marca sueca de bicicletes, ciclomotors i vaixells, entre altres productes, amb seu a Varberg